Пе́дру V (Педру де Алкантара Мария Фернанду Мигел Рафаэл Гонзага Шавьер Жуан Антониу Леополду Виктор Франсишку де Ассис Жулиу Амелиу де Сакс-Кобург-Готский-и-Браганса ; 16 сентября 1837, Лиссабон — 11 ноября 1861, Лиссабон) — король Португалии с 15 ноября 1853 года (фактически начал самостоятельное правление с 16 сентября 1855 года). Старший сын Марии II из Браганской династии и Фернанду II из Саксен-Кобург-Готской династии.

Первые два года после смерти матери Педру царствовал под опекой отца, дона Фернанду II, который постарался дать сыну хорошее образование, а затем отправил путешествовать по странам Европы. Приступив в 1855 году к делам правления, Педру показал недюжинный ум. Приобрёл большую популярность в народе благодаря мужеству, проявленному во время эпидемии жёлтой лихорадки в столице. При этом он имел слабое здоровье и склонность к мистике.

 года российский император Александр II наградил Педру V высшим орденом Российской империи — Орденом Андрея Первозванного.

Биография 
Он был очень молод во время своего вступления на португальский престол, ему было всего 16 лет, но многие считали его образцовым монархом, который примирил людей с королевским домом после того, как правление его матери стало результатом выигранной гражданской войны.

Брак 

С 1858 года был женат на Стефании Гогенцоллерн-Зигмаринген (1837—1859) — дочери прусского князя Карла Антона Гогенцоллерн-Зигмарингена (1811—1885) и Жозефины Баденской (1813—1900). Детей в браке не было. Ранняя смерть жены ввергла Педру в жестокую меланхолию, из которой он не вышел до самой смерти. Трон унаследовал младший брат Педру — Луиш I.

Предки

Ссылки 
  О Педру V

Короли Португалии
Династия Кобург-Браганса
Инфанты Португалии
Правители Европы XIX века